Maria Martins (Franse loper),  1 april 1974
Maria Martins (wielrenster)